Е́ксетер () — назва кількох населених пунктів і районів в Англії, Австралії і Північній Америці:

Топонім

Ексетер — село в Австралії, у штаті Новий Південний Уельс.
 Ексетер — передмістя м. Аделаїди в австралійському штаті Південна Австралія.
 Ексетер — містечко в Австралії, на острові Тасманія.

Ексетер — місто в Англії, адміністративний центр графства Девон.

Ексетер — комуна у Канаді, у провінції Онтаріо.

Ексетер — місто, штат Каліфорнія
 Ексетер — місто, штат Мен
 Ексетер — місто, штат Міссурі
 Ексетер — місто, штат Нью-Гемпшир
 Ексетер — місто, штат Нью-Йорк
 Ексетер — місто, штат Пенсільванія
 Ексетер — місто, штат Род-Айленд
 Ексетер — місто, штат Вісконсин
 Ексетер — селище, штат Іллінойс
 Ексетер — селище, штат Небраска
 Ексетер Тауншип — селище в окрузі Беркс, штат Пенсильванія
 Ексетер Тауншип — селище, штат Пенсильванія
 Ексетер Тауншип — селище в окрузі Вайомінг, штат Пенсильванія
 Ексетер — переписна місцевість, штат Нью-Гемпшир

Корабель 
«Ексетер» () — ім'я, яке носили кілька кораблів Британського (Англійського) королівського флоту:
 «Ексетер» — англійський лінійний корабель третього рангу, спущений на воду у 1680 році;
 «Ексетер» — англійський лінійний корабель четвертого рангу, спущений на воду у 1697 році;
 «Ексетер» — британський лінійний корабель третього рангу, спущений на воду у 1763 році;
 «Ексетер» — британський важкий крейсер, спущений на воду у 1929 році;
 «Ексетер» — британський ескадрений міноносець, спущений на воду у 1979 році